Преброяването на населението в Република Македония през 2002 г. е 2–то по ред откакто страната е независима държава. То представлява процес на събиране, обработка, оценка, анализ на данни за населението, домакинствата и жилищата в Република Македония.

Резултати

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи по общини:

 Карти

Източници 

Преброявания на населението в Северна Македония
2002 година